Závodí označuje obvykle část obce, která je „za vodou“, tedy na jiném břehu vodního toku než hlavní část obce. Tento název nese například: 
 Beroun-Závodí, místní část okresního města Beroun
 Závodí (Olomouc) – zaniklá ves na území dnešní Olomouce
 Závodí, ulice ve městech a obcích Frenštát pod Radhoštěm, Chroustovice, Nivnice, Vyškov, Kojetín, Strání, Hostinné, Humpolec
 Na Závodí nebo Na závodí, ulice ve městech a obcích Humpolec, Sviadnov, Hlučín, Stará Ves nad Ondřejnicí

Související články 
 Záříčí
 Zářečí
 Zámostí